Argentína
Santa Lucía megye, megye Argentínában, San Juan tartományban

 Franciaország
Santa-Lucia-di-Mercurio, település Franciaországban, Haute-Corse megyében
Santa-Lucia-di-Moriani, település Franciaországban, Haute-Corse megyében

 Olaszország
Santa Lucia del Mela, település Olaszországban, Szicília régióban, Messina megyében
Santa Lucia di Piave, település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében
Santa Lucia di Serino, község Olaszországban, Campania régióban, Avellino megyében

 Spanyolország
Santa Lucía de Tirajana, település a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken, Las Palmas tartományban

Egyéb
Santa Lucia al Mare, templom Nápolyban
Santa Lucia al Monte kolostor, kolostor Nápolyban
Santa Lucia-hegységi jegenyefenyő, a jegenyefenyők nemzetségébe tartozó növényfaj